Duits, de taal
 Deutsch (carrosseriebouwer)
 Otto Erich Deutsch, de musicoloog die werken van Franz Schubert catalogiseerde

Zie ook 
 Deutz (doorverwijspagina)
 Duits (doorverwijspagina)